Hans Endres ist der Name folgender Personen:

* Hans Endres (Psychologe) (1911–2004), deutscher Religionsphilosoph und Autor
 Hans-Edgar Endres (* 1894), deutscher Bobsportler
 Hans-Josef Endres (* 1966), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer